Gefecht bei Kuppenheim steht für:

 Gefecht bei Kuppenheim 1796, militärische Auseinandersetzung zwischen der französischen und der österreichischen Armee im Verlauf des ersten Revolutionskrieges
 Gefecht bei Kuppenheim 1849, militärische Auseinandersetzung